Samsung Galaxy Z Flip 3 est un smartphone pliant qui fait partie de la série Samsung Galaxy Z et a été lancé par Samsung Electronics le  lors de l'événement Samsung Unpacked. C'est le successeur du Samsung Galaxy Z Flip. Bien qu'il s'agisse de la deuxième itération du Z Flip, il porte le nom de Z Flip 3 pour plus de cohérence avec le Z Fold 3. Samsung explique également qu'il considère qu'il s'agit bel et bien de la troisième itération, le Z Flip 5G étant la deuxième.

Lancement 

Samsung Galaxy Z Flip a été lancé le  par Samsung Electronics.

Caractéristique

Écran 

Galaxy Z Flip 3 comporte deux écrans. Galaxy Z Flip 3 a le plus petit smartphone pliant de Samsung avec un écran flexible Dynamic AMOLED de 6,70 pouces avec taux de rafraichissement à 120Hz et 260 x 512 pixels (2640 x 1080 pixels, 425ppi) à l'intérieur secondé par une petite dalle Super AMOLED de 1,90 pouce et près de deux capteurs photo. Il est alimenté par un processeur octa-core avec 8 Go de RAM, une batterie de 3300mAh. Le Samsung Galaxy Z Flip 3 prend en charge la recharge sans fil à l'arrière contient un appareil photo principal de 12 mégapixels une ouverture f/1,8 et une taille de pixel de 1,4 micron et un appareil photo de 12 mégapixel avec un f/22 ouverture et une taille de pixel de 1,12 micron, la camera arrière configure à une mise au point automatique. La caméra frontale a 10 mégapixels et l'arrière 12 mégapixels plus 12 mégapixels la Galaxy Z Flip 3 contien 256 Go de stockage intégré mesure 166 x 72,20 x 6,90m et pèse 183g il a trois couleurs crème, vert, lavande, noir fantôme (couleurs exclusives à Samsung.com - gris, blanc et rose).

Logiciel 
Samsung Galaxy Z Flip 3 exécute One UI est basé sur Android 11. Il incluent un Wi-Fi 802.11, un GPS, un Bluetooth v5.10, NFC et USB Type-C

Notes et références 

Z_Flip_1
Appareil sous Android
Produit lancé en 2021